Frans Sammut (1945-2011) – scrittore, saggista e drammaturgo maltese
 Kevin Sammut (1981) – ex calciatore maltese